Гаври́ловка () — село в Переросльской сельской общине Надворнянского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2767 человек. Занимает площадь 31.601 км². Почтовый индекс — 78414. Телефонный код — 03475.

Ссылки 
 Гавриловка на сайте Верховной рады Украины